Mondim ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Mondim da Beira
 Mondim de Basto